Infant Fernando, pán ze Serpy (1217 – 19. ledna 1246) byl portugalský princ.

Život 
Narodil se roku 1217 jako syn portugalského krále Alfonse II. Portugalského a jeho manželky královny Urracy Kastilské. Po svém narození získal titul pána Serpy a roku 1223 získal titul z Lamega.

Oženil se se Sanchou Fernández de Lara, s dcerou Fernanda Núñez de Lara a Mayor González. Avšak měl levobočka s neznámou ženou se jménem Sancha Fernandes de Serpa, který byl převorem Santo Esteban de Alfama.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Muži
Portugalští infanti
Burgundové
Narození v roce 1217
Úmrtí 19. ledna
Úmrtí v roce 1246